Хрисогон Аквилейский () — раннехристианский мученик, пострадавший во время великого гонения при императоре Диоклетиане. Почитается Католической (память 24 ноября) и Православной (память ) церквами.

Первое письменное упоминание о Хрисогоне встречается в Мартирологе блаженного Иеронима. 31 мая и 24 ноября там упоминается мученик Хрисогон из Аквилеи, пострадавший при Диоклетиане и почитаемый в своём родном городе.

В 499 году впервые упоминается освящённая в честь этого святого римская титулярная церковь в Трастевере. По одной версии, её основателем был тёзка святого, перенёсший почитание «своего» святого в Рим; по другой, церковь по неясным причинам изначально была освящена в честь аквилейского святого. В результате уже в VI веке традиция связывает Хрисогона с Анастасией Узорешительницей и делает их римскими мучениками. Хрисогон упоминает в евхаристическом каноне латинской литургии.

В итоговой версии жития Хрисогон называется учителем знатной римлянки Анастасии. Во время гонений Диоклетиана Хрисогон был брошен в тюрьму, затем доставлен в Аквилею к императору и обезглавлен. Его тело было брошено в море, но было выброшено на берег, где его нашёл и похоронил пресвитер Зоил. Традиция считает датой кончины Хрисогона 23 ноября, а празднование в его честь 24 ноября связывается с годовщиной основания церкви Сан-Кризогоно.

Ссылки 
 Хрисогон, Анастасия Узорешительница на Православие.Ru
 Хрисогон в Католической энциклопедии 1913 года

Примечания 

Святые Единой Церкви
Православные мученики
Католические мученики
Обезглавленные святые
Святые Италии
Христианские святые IV века